Galante ist der Familienname folgender Personen:

 Carmine Galante (1910–1979), US-amerikanischer Mafioso
 Fabio Galante (* 1973), italienischer Fußballspieler
 Giuseppe Galante (1937–2021), italienischer Ruderer
 Inessa Galante (* 1954), lettische Sopranistin
 Jerry Galante (auch El Galante de la Salsa), kolumbianischer Salsamusiker
 Joseph Anthony Galante (1938–2019), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Camden
 Rossano Galante (* 1967), US-amerikanischer Komponist und Orchestrator